Niemcy:
 Rittersdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Rittersdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land